Dhafniás kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Chrysoráchi (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Dhafniás (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar